Konsulat Haiti w Warszawie () – misja konsularna Republiki Haiti, funkcjonująca w latach 1934–1939.

Historia 
W latach 1929–1939 funkcjonował konsulat Haiti w Gdańsku, z siedzibą przy Jäschkentaler Weg 14-15 (obecnie ul. Jaśkowa Dolina 31), w siedzibie Dampfsăge- u. Pobelwerke Holzgrafhandlung Export S.A..

Stosunki dyplomatyczne między Haiti i Polską zainicjowano w 1933. W Warszawie było akredytowane poselstwo Haiti z siedzibą w Berlinie przy Landgrafenstraße 4 (1934–1937), a w Warszawie urzędował konsulat w kamienicy Stanisława Grotowskiego przy ul. Widok 10 (1934–1939), w której współcześnie współgospodarzy m.in. Pracownia Archeologicznych Badań Terenowych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1946 kontakty te reaktywowano. Haiti akredytowało ambasadę w Warszawie z siedzibą w Bonn przy Bismarckallee 10 (1983), następnie przy Schlossallee 10 (1992–1999). Po zjednoczeniu Niemiec sprawy Haiti reprezentuje w Polsce ambasada od 1999 z siedzibą w Berlinie, początkowo w neobarokowej kamienicy z 1899 przy Meinekestraße 5 (1999–2012), obecnie przy Uhlandstraße 14 (2016–).

Przypisy

Bibliografia 
 Hanna Dumała: Polska - Ameryka Łacińska. Powojenne stosunki dyplomatyczno-konsularne, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia. Vol. 4, UMCS Lublin 1997
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom II. Ameryka Północna i Południowa 1918-2007, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon, Warszawa 2008, s. 224, 
 Rocznik służby zagranicznej RP, MSZ, Warszawa 1936, 1938

Haiti
Dawne misje dyplomatyczne i konsularne w Polsce